Села:
 Теклівка — Вінницька область, Крижопільський район
 Теклівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Теклівка — Житомирська область, Коростенський район
 Теклівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Теклівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Теклівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

 Теклівка — колишнє село Хоньковецької сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, зняте з обліку рішенням Вінницької обласної ради від 12 листопада 1993 року
 Теклівка повіт Скалат